Pucará, pucara o pukara, es un término de origen quechua que puede referirse a:

 Pucará (fortificación), nombre dado a edificaciones andinas precolombinas.
 Cultura pucará, cultura precolombina peruana.
 Torito de Pucará, pieza de cerámica de la anterior cultura, típica del los andes surperuanos.
 Museo Lítico de Pukara, museo arqueológico dedicado a la anterior cultura.
 Pucará (sitio arqueológico), complejo arqueológico de la misma cultura, situado en el departamento de Puno y también conocido con el nombre de Kalasaya.
 FMA IA-58 Pucará, avión de ataque a tierra de diseño y manufactura argentina.
 Club Pucará, club deportivo argentino de la localidad de Burzaco.
 Río Pucará, curso de agua en la provincia del Neuquén, Argentina.
 Primer Combate de Pucará, enfrentamiento entre los ejércitos de Chile y Perú, ocurrido el 5 de febrero de 1882.
 El género botánico Stenomesson, el cual tiene como sinonimia el nombre de Pucara.

Sitios arqueológicos o divisiones administrativas

Argentina 
 Pucará de Tilcara, sitio arqueológico en la provincia de Jujuy;
 Pucará de La Alumbrera, sitio arqueológico en la provincia de Catamarca;
 Pucará de Aconquija, sitio arqueológico ubicado en la provincia de Catamarca cerca del límite suroeste con la Provincia de Tucumán.

Bolivia 
 Pucará (municipio), municipio perteneciente a la provincia Vallegrande;
 Pucará (Bolivia), localidad y capital del municipio anterior;
 Pucará (cantón), antiguo cantón perteneciente al municipio anterior.

Chile 
 Pucará de Belén, sitio arqueológico ubicado en Belén, región de Arica y Parinacota, también conocido con el nombre de Huaihuarani e Incahullo;
 Pucará de Saxamar, sitio arqueológico ubicado en Saxamar, región de Arica y Parinacota;
 Pucará de Copaquilla, sitio arqueológico ubicado en la comuna de Putre, región de Arica y Parinacota;
 Pucará de San Lorenzo, sitio arqueológico ubicado en la comuna de Arica, región de Arica y Parinacota;
 Pucará de Quitor, sitio arqueológico ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta;
 Pucará de Lasana, sitio arqueológico ubicado en el pueblo de Lasana, región de Antofagasta;
 Pucará de Turi, sitio arqueológico ubicado en la localidad de Turi, región de Antofagasta;
 Pucará de Punta Brava, sitio arqueológico ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, región de Atacama;
 Pucará del Cerro Mauco, antigua fortaleza ubicada en la ribera norte del río Aconcagua, región de Valparaíso;
 Pucará de La Compañía, sitio arqueológico ubicado en la comuna de Graneros, región del Libertador General Bernardo O'Higgins;
 Pucará del cerro La Muralla, sitio arqueológico ubicado en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, región del Libertador General Bernardo O'Higgins;
 Fortaleza incaica de Chena, sitio arqueológico en las cercanías del cerro Chena, Santiago, también llamada huaca de Chena o pucará de Chena;
 Pucará (Los Lagos), caserío de la comuna de Los Lagos, región de Los Ríos.

Ecuador 
 Pucará de Rumicucho, sitio arqueológico en la parroquia de San Antonio, provincia de Pichincha;
 Pucará de Quitoloma, sitio arqueológico en la parroquia de Cangahua, provincia de Pichincha;
 Cantón Pucará, uno de los cantones de la provincia de Azuay.

Perú 
 Puca Pucara, sitio arqueológico ubicado cerca del Cuzco;
 Pucará (Lampa), localidad en el departamento de Puno;
 Distrito de Pucará (Huancayo), distrito de la provincia de Huancayo, departamento de Junín;
 Pucará (Yauli), centro poblado de la provincia de Yauli, departamento de Junín;
 Distrito de Pucará (Lampa), distrito de la provincia de Lampa, departamento de Puno;
 Distrito de Pucará (Jaén), distrito de la provincia de Jaén, departamento de Cajamarca;
 Pucará (Cajamarca), localidad del departamento de Cajamarca.